Talijum jodid se može odnositi na:

 Talijum(I) jodid (talijum monojodid), TlI
 Talijum trijodid, TlI3
 Talijum(IV) jodid (talijum tetrajodid), TlI4